A francia nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság ötödik futama. A versenyt Le Mans-ban rendezték május 18-án.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Mika Kallio végzett az élen, míg a Moto3-ban Jack Miller diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Francia
motogp